Andrea Drews – pallavolista statunitense
 Arthur Drews – filosofo tedesco
 Egon Drews – canoista tedesco
 Jürgen Drews – attore e cantante tedesco
 Robert Drews – storico statunitense
 Werner Drews – ex calciatore tedesco orientale